Geer steht für:

 Geer (Belgien), Gemeinde in der Provinz Lüttich, Belgien
 Geer, französische Name des Jeker, Fluss in Belgien und in den Niederlanden
 Gaffelgeer, Teil der Gaffeltakelung
 De Geer (Adelsgeschlecht), niederländisches und schwedisches Adelsgeschlecht

Geer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra van der Geer (* 1963), niederländische Paläontologin
 Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas (1816–1903), niederländischer Rechtswissenschaftler, Historiker, Politiker und Orientalist
 Carl De Geer (1720–1778), schwedischer Industrieller, Wissenschaftler und Zoologe
 Carl De Geer (Politiker) (1747–1805), schwedischer Politiker
 Charlotte Geer (* 1957), US-amerikanische Ruderin
 Dirk Jan de Geer (1870–1960), niederländischer Politiker
 Ebba Hult De Geer (1882–1969), schwedische Geologin
 Ellen Geer (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin

 Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas (1784–1857), niederländischer Politiker, Botaniker, Schriftsteller und Dichter
 Julia Geer (* 1953), US-amerikanische Ruderin

 Peter Zack Geer (1928–1997), US-amerikanischer Politiker
 Pieter van Geer (1841–1919), niederländischer Mathematiker
 Sara van de Geer (* 1958), niederländische Mathematikerin
 Sten De Geer (1886–1933), schwedischer Geograph
 Theodore Thurston Geer (1851–1924), US-amerikanischer Politiker
 Will Geer (1902–1978), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gehr
 Gere
 Gear
 Gier
 Kabinett de Geer
 Regierung De Geer